Digan lo que digan este término puede referirse a:
 
Cine
 Digan lo que digan, película coproducida en Argentina y España con la actuación de Raphael y dirigida en 1968 por Mario Camus.

Música
 Digan lo que digan, Canción del grupo juvenil chileno Amango.
 Digan lo que digan, Canción de autoría de Manuel Alejandro ejecutada por el cantante español Raphael.

Televisión 
 Digan lo que digan, Programa de televisión chileno del canal TVN.